Отворено првенство Њемачке у тенису може се односити на:
Отворено првенство Њемачке у тенису за жене, бивши турнир прве категорије за жене
Отворено првенство Њемачке у тенису за мушкарце, бивши турнир Мастерс серије, сада турнир АТП 500 серије